Een verkeersweg:
N99 (België)
N99d (België)
N99 (Frankrijk)
N99 (Nederland), zie Rijksweg 99
Een voormalige verkeersweg:
N99 (Nederland)